Ell steht für:
 Ell (Limburg), Gemeinde in den Niederlanden
 Ell (Luxemburg),  Gemeinde in Luxemburg
 Motorradbau Max Ell, deutscher Motorrad- und Automobilhersteller

Personen:
 Ell, siehe Eldar Qasımov (* 1989), aserbaidschanischer Sänger
 Carl Stephens Ell (1887–1981), US-amerikanischer Ingenieur und Pädagoge
 Lindsay Ell (* 1989), kanadische Musikerin

ELL steht für:
 Estonian Air (ICAO-Code), estnische Fluggesellschaft
 European Locomotive Leasing, österreichisches Leasingunternehmen für Schienenfahrzeuge, siehe ELL Austria

ell steht für:
 Neugriechische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 El
 Elle
 L (Begriffsklärung)

Abkürzung